Тальяферро — фамилия. Известные носители:
 
 Тальяферро, Магда (1893—1986) — бразило-французская пианистка и музыкальный педагог.
 Тальяферро, Уильям (1822—1898) — англо-итальянский офицер армии США, юрист, легислатор, депутат законодательного собрания штата и генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.